Аллібодьє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на схід від Парижа, 50 км на південний захід від Шалон-ан-Шампань, 33 км на північ від Труа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 77 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 216,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Аллібодьєр на сайті французького Національного інституту географії

 Аллібодьєр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аллібодьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Об

Примітки 

Муніципалітети департаменту Об